I liga szkocka w piłce nożnej (1935/1936) – czterdziesty szósty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Falkirk i St. Mirren. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Airdrieonians i Ayr United.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej